La Coupe intercontinentale est le nom d'une compétition dans plusieurs sports:
 la Coupe intercontinentale, une compétition interclubs de football existant de 1960 à 2004
 la Coupe intercontinentale des moins de 20 ans, une compétition interclubs de football créée en 2022
 la Coupe intercontinentale des nations, une compétition internationale de football existant de 1985 à 1993
 la Coupe intercontinentale de basket-ball, une compétition interclubs de basket-ball créée en 1965 (une édition entre nations a lieu en 1972)
 la Coupe intercontinentale de baseball, une compétition internationale de baseball existant de 1973 à 2010
 la Coupe intercontinentale de cricket, une compétition internationale de cricket existant de 2004 à 2017
 la Coupe intercontinentale de football de plage, une compétition internationale de football de plage créée en 2011
 la Coupe intercontinentale de futsal, une compétition interclubs de futsal créée en 1997
 la Coupe intercontinentale masculine de handball, une compétition internationale de handball existant de 1998 à 2002
 la Coupe intercontinentale de rink hockey, une compétition interclubs de cricket existant de 2004 à 2017
 la Coupe Nehru, aussi appelée Coupe intercontinentale,  une compétition internationale de football créée en 1982